Страсть (фильм):
 Страсть (фильм, 1940) / Leidenschaft— немецкий художественный фильм (1940) с Ольгой Чеховой.
 Страсть (фильм, 1954) / Passion — США
 Страсть (фильм, 1964) / Manji — Япония
 Страсть (фильм, 1966) / Aiyoku — Япония
 Страсть (фильм, 1969) / En passion — Швеция, реж. Ингмар Бергман
 Страсть (фильм, 1975) / Strast — Югославия
 Страсть (фильм, 1977, Польша) / Pasja — реж. Станислав Ружевич
 Страсть (фильм, 1977, Франция) / Chaleurs intimes
 Страсть (фильм, 1982) / Passion — Франция/Швейцария, реж. Жан-Люк Годар
 «» () — немецкий фильм режиссёра Юргена Брауэра, вышедший в 1990 году.
 Страсть (фильм, 1996) / La passione — Великобритания
 Страсть (фильм, 1997, Украина)
 Страсть (фильм, 1997, Индия) / Ishq
 Страсть (фильм, 1998) / Szenvedély — Венгрия
 Страсть (фильм, 1999) / Passion — Австралия
 Страсть (фильм, 2000) / The Right Temptation — США
 Страсть (фильм, 2002) / Milae — Южная Корея
 Страсть (фильм, 2003) / De passievrucht — Нидерланды
 Страсть (фильм, 2009, Австралия) / Crush
 Страсть (фильм, 2009, Беларусь)
 Страсть (фильм, 2009, Россия)
 Страсть (фильм, 2010, Италия) / La passione (англ.)
 Страсть (фильм, 2010, Россия)
 Страсть (фильм, 2010, США) / Passione — США/Италия
 Страсть (фильм, 2012) / Paixão — Португалия
 Страсть (фильм, 2013) / Passion — Германия/Франция/Великобритания/Испания
 Страсть (телесериал, 1999, США) / Passions
 Страсть (телесериал, 1999, Великобритания) / The Passion
 Страсть (телесериал, 2007) / Pasión — Мексика
 Страсть (телесериал, 2010) / Passione — Бразилия
 Страсть (фильм, 2012) / Passion — Франция, Германия, Испания, Великобритания, реж. Брайан Де Пальма
 Страсть (фильм, 2013) / Кумар — Киргизия
 Страсть (мультфильм) / Strast — Болгария, 1971